Пракаренский язык — предок современных каренских языков.

Фонология 
Приведена реконструкция Пейроса.

Согласные 
Инициали:

Медиали:

Гласные 
Гласные: */i, e, ä, y, ə, a, u, ɔ/

Лексика

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luangthongkum, Theraphan. 2013. A view on Proto-Karen phonology and lexicon. Unpublished ms. contributed to STEDT.

Примечания 

Каренские языки
Праязыки